Le terme Sema peut faire désigner :
 le Sema, une danse sacrée des derviches tourneurs qui s’exécute dans le Semahane (salle de danse) ;
 Sema, une entreprise de technologies de l'information et de communication acquise par Schlumberger Limited en 2001 et revendue à Atos Origin en 2004 ;
 SEMA, sigle de la Société d'encouragement aux métiers d'art ;
 Sema, un prénom féminin kurde et turc ;
 Sema, un film congolais ;
 le sema une langue tibéto-birmane parlée au Nagaland, en Inde.sema signifie le ciel ;
 le SEMA Show, un salon américain de la personnalisation automobile.